Aleksandar Živanović – calciatore serbo
 Boris Živanović – calciatore serbo con cittadinanza ungherese
 Ivan Živanović – ex calciatore serbo
 Stefan Živanović – cestista serbo
 Todor Živanović – calciatore jugoslavo